Tresserra puede hacer referencia a:
 Tresserre, localidad francesa.
 Treserra, localidad española.